Kleopatra Selene kan syfta på

 Kleopatra Selene I, hustru till Ptolemaios IX
 Kleopatra Selene II, dotter till Kleopatra VII och Marcus Antonius